Németország
Oberreichenbach, település Bajorországban
Oberreichenbach, település Baden-Württemberg tartományban